Jaime Moreno puede hacer referencia a: 

 Jaime Moreno Morales (1974-), exfutbolista boliviano.
 Jaime Moreno Gálvez (1942-), actor de cine mexicano.
 Jaime Moreno Laval (1945-2012), periodista y dirigente chileno.
 Jaime Moreno Ciorciari (1995-), futbolista nicaragüense de origen venezolano.
 Jaime Moreno Medina (1971-), diseñador industrial español.